Dytomyia är ett släkte av tvåvingar. Dytomyia ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styltflugor
Dytomyia